McGrane est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1971), joueur irlandais de golf
 (né en 1962), athlète du saut à ski américain
 (né en 1952), joueur écossais-canadien de soccer
 (né en 1974), poétesse rhodésienne
, joueur irlandais de football
 (1946-2004), homme politique australien

Voir aussi
Tommy McGrane Memorial Cup, compétition de football écossaise

Homonymie de patronyme